Hermína ze Schaumburg-Lippe (5. října 1845, Bückeburg – 23. prosince 1930, Řezno) byla členka rodiny knížecí rodiny Schaumburg-Lippe a manželka württemberského vévody Maxmiliána.

Původ a rodina 
Hermína se narodila 5. října 1845 v Bückeburgu, hlavním městě knížectví Schaumburg-Lippe za vlády svého děda Jiřího Viléma ze Schaumburg-Lippe. Byla nejstarší dcerou dědičného knížete Adolfa ze Schaumburg-Lippe a jeho manželky Hermíny Waldecko-Pyrmontské. Mezi jejími mladšími sourozenci byli budoucí kníže Jiří ze Schaumburg-Lippe a princ Adolf ze Schaumburg-Lippe, manžel princezny Viktorie Pruské.

Princezna Hermína a její sourozenci byli navzdory vysokému postavení vychováni velmi prostě; děti údajně „věděly o kuchyni více než mnoho žen nižšího vzdělání“. Sourozenci byli také vzdělaní, byli schopni sami udržovat diskuzi s učenými muži knížectví o filozofii a vědě.

Manželství 
16. února 1876 se třicetiletá Hermína provdala za vévodu Maxmiliána Württemberského, jediného syna německého přírodopisce a objevitele Pavla Viléma Württemberského a Marie Žofie z Thurn-Taxisu. Manželství zůstalo bezdětné.

Hermína zemřela 23. prosince 1930 v Řezně ve věku 85 let, 42 let po svém manželovi.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 5. října
Narození v roce 1845
Úmrtí 23. prosince
Úmrtí v roce 1930
Úmrtí v Řezně
Páni z Lippe
Württemberkové
Württemberské vévodkyně